Ricardo Pepi, Amerikaans voetballer
Josef "Pepi" Bican, Oostenrijks-Tsjechisch voetballer
Pepi I, een farao
Pepi II, farao en zoon van Pepi I